Siedlecki – polskie nazwisko.

Osoby noszące nazwisko Siedlecki:
 Adam Grzymała-Siedlecki – polski krytyk literacki
 Andrzej Siedlecki – polski aktor
 Bohdan Grzymała-Siedlecki – polski przewodnik turystyczny
 Feliks Siedlecki (ujednoznacznienie)
 Franciszek Siedlecki – polski malarz
 Jan Siedlecki (ujednoznacznienie)
 Krzysztof Siedlecki – polski urzędnik i polityk
 Julian Siedlecki (1896–1939) – major piechoty Wojska Polskiego
 Michał Siedlecki – polski zoolog
 Piotr Siedlecki – polski sędzia piłkarski
 Stanisław Siedlecki (ujednoznacznienie)
 Tadeusz Siedlecki (ujednoznacznienie)
 Zygmunt Siedlecki (ujednoznacznienie)
 Wincenty Siedlecki – duchowny
 Władysław Siedlecki – polski prawnuk